«Бандиты во времени» () — кинофильм, фантастическая сказка. Поставлен в 1981 году Терри Гиллиамом, сценарий Терри Гиллиама (сюжетная основа) и Майкла Пейлина (диалоги). Сюжет рассказывает о приключениях группы карликов, которые путешествуют во времени и пространстве, попадая в разные сказочные и романтические эпохи.

Сюжет 
В комнату одиннадцатилетнего мальчика Кевина (Крейг Уорнок), живущего в обычной британской семье, сквозь стену врывается группа из шести странных карликов (Давид Раппапорт, Кенни Бейкер, Малколм Диксон, Майк Эдмондс, Джек Первис и Тайни Росс). Старинная карта, которую держит Рэндалл — вожак карликов (Раппапорт), привлекает в комнату дух Верховного Существа, преследующего «бандитов». Взяв с собой Кевина, группа карликов спасается бегством от этого духа через чёрную дыру в стене.

Карлики объясняют Кевину, что в поисках сокровищ они могут перемещаться по времени, а на карте указаны «дыры», через которые можно путешествовать в прошлое и возвращаться обратно. Карлики являются подчинёнными Верховного Существа, но из-за каких-то с ним разногласий решили от него сбежать вместе с картой, что вынуждает их постоянно перемещаться по времени. За этой же картой охотится и вселенский Дух Зла.

В ходе своих перемещений «бандиты» пересекаются с Наполеоном (Иен Холм), Робином Гудом (Джон Клиз), Агамемноном (Шон Коннери), «Титаником», огром и его супругой, а также великаном из Путешествий Гулливера (Питер Вон, Кэтрин Хелмонд, Иен Мур).

Исторические персонажи показаны в комедийной манере: Наполеон, к примеру, переживает из-за своего небольшого роста и пытается создать своё окружение из людей, которые ещё ниже его. Он благосклонно встречает Рэндалла и карликов, устраивает в их честь торжественный обед, но «бандитам» необходимо двигаться ещё дальше в прошлое.

В ролях

История производства и проката 
Исполнительным продюсером фильма и автором «вспомогательной музыки» выступил Джордж Харрисон.

Фильм снимался в лондонской студии и на натуре в Англии, Уэльсе и Марокко. Все занятые в фильме карлики — настоящие актёры-лилипуты. Кинокамеры специально устанавливали низко, снимая с точки зрения карлика или ребёнка. Сцена уходящего под воду «Титаника» заимствована из фильма 1958 года «Гибель «Титаника»».

Фильм вышел на экраны США в начале ноября 1981 года — в межсезонье между летним и рождественским кассовыми пиками. Тем не менее, по данным IMDB, только в США «Бандиты» собрали более 42 млн долларов в кинозалах и 20 млн в видеопрокате. При этом производство стоило всего 5 млн долларов.

Примечания

Ссылки 

 Time Bandits на сайте British Film Institute’s Screenonline
 Criterion Collection essay by Bruce Eder 
 Time Bandits II Script Review

Семейные фильмы Великобритании
Приключенческие фильмы Великобритании
Фильмы Терри Гиллиама
Фильмы HandMade Films
Комедийные фильмы на религиозную тему
Фильмы:Персонаж:Наполеон Бонапарт
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1981 года
Фантастические фильмы Великобритании
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы Великобритании 1981 года
Фантастические фильмы 1981 года
Фильмы о путешествиях во времени